Улица Гоголя — улица в Ленинском районе Бреста, в историческом центре города.

История 
Застройка улицы ведется с середины XIX века. Первоначально называлась Средней улицей. В 1909 году переименован в честь русского писателя Н. В. Гоголя. В 1921—1939 годах, когда город находился в составе Польской Республики, носила название улица Тадеуша Костюшко в честь национального героя Беларуси, Польши и США, лидера национально—освободительного восстания 1794 года. В годы немецко-фашистской оккупации — Митеналей. В годы Великой Отечественной войны улица сильно пострадала. После освобождения города в 1944 г. снова стала улицей Гоголя  .

Формирование улицы Гоголя завершилось в 1965 году, когда её длинна увеличена за счет улицы Розы Люксембург .

Расположение 

Ориентирована с юго-запада на северо—восток. На большей части представляет собой бульвар. Начинается от улицы Зубачева у Брестской крепости, пересекает железнодорожные пути, улицу Фомина, с северо—западной стороны примыкает к улицам Наганова, Кооперативная, Крупской, затем пересекает улицы Коммунистическая, Ленина, Карла Маркса, Комсомольская, Советская в своей пешеходной части, с северо-западной стороны улица Куйбышева примыкает к стороне, пересекает улицу Карбышева и бульвар Космонавтов, после кольцевого перекрёстка с улицей Кирова переходит в улицу Папанина. Протяженность улицы около 2,5 км.

Здание 

 №4 — Спорткомплекс «Динамо»
 №5 — Брестский городской центр культуры

 №7 — Брестское музыкальное училище имени Григория Ширмы
 №9 — Областной спорткомплекс «Брестский» и стадион «Брестский».
 № 13 — Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты
 № 16 — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 18 — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 № 25 — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 33 — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 № 37 — Костёл св. Антония Падуанского — Историко -культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 41 ( пл. Свободы, 1) — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 48 — Консульство Франции
 № 53 ( ул. Советская, 51) — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 № 60 — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

Достопримечательности 

 Памятник Гоголю на перекрестке за ул. Ленина (1962, скульптор А. Шмаков ).
 Памятник Тысячелетию Бреста ( 2009, архитектор Алексей Андреюк, скульптор Алексей Павлючук ) на перекрестке за ул. Советская

Примечания

Ссылки 

Улицы, названные в честь Николая Гоголя
Улицы Бреста